Bem (direito) - objeto sujeito a propriedade e respetivos direitos e deveres
 Bem (economia) - objeto, físico ou abstrato, que satisfaz uma necessidade humana
 Bem (filosofia) - qualidade de excelência moral
 Bem comum - fazer o bem à comunidade.
 BEM - extinto banco brasileiro

Ver também 

 Bondade
 Forma do Bem
 Deus (desambiguação)
 Summum bonum, o "bem maior"

Desambiguação